Флор Бланка има више значења:

 Флор Бланка (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флор Бланка (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флор Бланка (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику